Блискавка може означати таке:
 Блискавка — атмосферне явище
 Кульова блискавка — атмосферне явище
 Застібка-блискавка — вид застібок, призначених для з'єднання або роз'єднання двох частин матеріалу (зазвичай тканини)
 «Блискавка» — марка летючих мітел у вигаданому магічному світі Дж. К. Роулінг
 Блискавка — фантастичний фільм США 1990 року
 VIU-55 Munja («Блискавка») — сербська броньована ремонтно-евакуаційна машина, здатна перевозити 6 чоловік десанту
 «Блискавка» () — польський есмінець типу «Грім» часів Другої світової війни
 «Блискавка» — військова операція армії Хорватії проти Республіки Сербська Країна в травні 1995 року
 Блискавка — головна героїня комп'ютерної гри «Final Fantasy XIII»
 У журналістському сленгу слово Блискавка використовується для позначення особливо важливих повідомлень
 Блискавка — перспективна надзвукова керована ракета розробки КБ «Південне»

Див. також 
 Блискавиця (значення)
 Молнія